Die 6. Badminton-Weltmeisterschaft fand 1989 in Jakarta, Indonesien im Senayan Istora statt. Folgend die Ergebnisse des Herrendoppel-Turniers der Badminton-Weltmeisterschaft 1989.

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Finalrunde

Weblinks 
 Resultate

1989 Herrendoppel
Weltmeisterschaft 1989
Weltmeisterschaft 1989/Herrendoppel